Катериновка () — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеется ещё 5 одноимённых населённых пунктов.

Населённый пункт расположен на левом берегу реки под названием Крынка. К западу, югу и востоку от посёлка проходит граница между Украиной и Россией.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Маныч 

СЗ: Успенка, Калиновое (оба выше по течению Крынки)

СВ: —

З: Авило-Успенка (Российская Федерация), Выселки

В: —

ЮЗ: Авило-Фёдоровка (Российская Федерация)

ЮВ: — 

Ю: —

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 73 человека.

Общая информация 
Почтовый индекс — 87371. Телефонный код — 6259. Код КОАТУУ — 1420688204.

Местный совет 
87371, Донецкая область, Амвросиевский район, с. Успенка, ул.Октябрьская; тел. 2-24-39

Примечания

Ссылки 
 Катериновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Амвросиевского района